Brethauer ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Brethauer (1906–1992), deutscher Germanist
 Luis Brethauer (* 1992), deutscher BMX-Radsportler

Siehe auch:
 Bretthauer